Stefan Sawicki (architekt)
 Stefan Sawicki (literaturoznawca)
 Stefan Sawicki (prawnik)